Мі-3 — радянський винищувач КБ Туполєва.
 Мі-3 — вертоліт ДКБ Міля.